Die Italienische Fußballmeisterschaft 1924/25 war die 24. italienische Fußballmeisterschaft, die von der Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) ausgetragen wurde. Italienischer Meister 1924/25 wurde der FC Bologna. Zunächst fand eine Aufteilung in Lega Nord (der Norden Italiens) und Lega Sud (der Süden des Landes) statt, es wurde für Lega Nord und Lega Sud jeweils ein Sieger ermittelt, die in einem nationalen Endspiel den italienischen Meister 1924/25 ausspielten.

Meisterschaft

Lega Nord 

Gruppe 1

|}

Gruppe 2

|}

Finale

||style="text-align: center" | 1:1||style="text-align: center" | 2:0
|}

Damit war der FC Bologna als Sieger der Lega Nord für das nationale Finale um die italienische Meisterschaft 1924/25 qualifiziert, nachdem insgesamt fünf Finalspiele ausgetragen wurden, da es sowohl nach dem ersten Hin- und Rückspiel als auch nach dem zweiten solchen Remis gestanden hatte.

Lega Sud 

Latium

|}

Marken
AC Anconitana erreichte kampflos die Finalrunde der Lega Sud.

Kampanien

|}

Apulien

|}

Sizilien

|}

Halbfinale 

Gruppe 1

|}

AC Anconitana qualifizierte sich aufgrund des gewonnenen direkten Vergleiches gegenüber Lazio Rom für das Finale der Lega Sud.

Gruppe 2

|}

Finale

|}

Damit komplettierte Alba Roma als Sieger der Lega Sud das Endspiel um die nationale Meisterschaft 1924/25 und traf dort auf den FC Bologna.

Finale 

|}

Damit gewann der FC Bologna die italienische Fußballmeisterschaft 1924/25. Dies war der erste von bis heute sieben Meistertitel für den Verein.

Meistermannschaft 

 Mario Gianni
 Giovanni Borgato
 Felice Gasperi
 Alberto Pozzi
 Gastone Baldi
 Gastone Martelli I
 Giuseppe Rubini
 Bernardo Perin
 Giuseppe Della Valle
 Angelo Schiavio
 Giuseppe Muzzioli
 Trainer: Hermann Felsner

Quellen 

 Almanacco Illustrato del Calcio Edizione 2005

Fußballsaison 1924/25